Jean-François Julliard, journaliste français au Canard enchaîné ;
 Jean-François Julliard (1973-), journaliste français, directeur général de Greenpeace France et ancien secrétaire général de Reporters sans frontières.